Сенарруса-Пуэбла-де-Боливар (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Леа-Артибай. Занимает площадь 18,94 км². Население — 408 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Город основан в 2005 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Бискайи